Alhama de Aragón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alhama de Aragón (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Alhama de Aragón (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar